El término ayuste puede hacer referencia a: 

 Ayuste, splicing, corte y empalme
Ayuste, costura o unión de dos cabos